Nejlepší střelec Tipsport ligy je každoročně udělované ocenění pro hráče, jenž vstřelí v základní části sezóny slovenské ligy nejvíce gólů.

Držitelé

Externí odkazy 
 Nejlepší střelec ve slovenské Tipsport ligy na eliteprospects.com

Trofeje a ocenění slovenské Tipsport ligy